Mg puede referirse a:
 Mg, el símbolo químico del magnesio.
 Mg, el símbolo del megagramo (unidad de masa comúnmente conocida como tonelada).
 Mg., la abreviatura del título de magíster (o maestría).

Asimismo, MG puede hacer referencia a:
 MG, la abreviatura del estado de Minas Gerais (Brasil).
 MG (Morris Garages), un fabricante de automóviles.
 MG, marca del fabricante anterior.
 Mucho gusto, programa de televisión chileno, comúnmente abreviado como MG. 

Además, mg puede referirse a:
 mg, el símbolo del miligramo en el sistema métrico decimal.
 mg, el código ISO 639-1 para el idioma malgache.
 .mg, dominio superior geográfico para Madagascar.
 mg, un editor de texto, compatible con Gnu-Emacs.
 Mundo Gaturro, un juego en línea multijugador (MMO) para niños sobre el personaje Gaturro.

Enlaces externos 

Siglas